Frahm ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Frahm (* 1960), deutscher Techniker, Forschungstaucher und Erfinder
 Detlef Frahm (1886–1969), deutscher Politiker (CDU)
 Eckart Frahm (* 1967), deutscher Altorientalist und seit 2008 Professor an der Yale University
 Franz Heinrich Frahm (1803–1878), deutscher Anwalt und Parlamentarier
 Gabriel Frahm (* 1972), deutscher Ökonom und Mathematiker
 Hans Frahm (1864–1938), deutscher Maler
 Helmuth Frahm (* 1946), deutscher Politiker (SPD), MdHB
 Herbert Ernst Karl Frahm, Geburtsname von Willy Brandt (1913–1992), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Frahm (1867–1939), deutscher Maschinen- und Schiffbauer
Holger Frahm, deutscher Physiker
 Jan-Peter Frahm (1945–2014), deutscher Botaniker
 Jasper Frahm (* 1996), deutscher Radsportler
 Jens Frahm (* 1951), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Joel Frahm (* 1970), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Johann Frahm (1901–1946), deutscher SS-Unterscharführer im KZ Neuengamme

 Ludwig Frahm (1856–1936), deutscher Lehrer und niederdeutscher Autor
 Martha Frahm (1894–1969), Mutter von Willy Brandt
 Nils Frahm (* 1982), deutscher Musiker und Komponist
 Sabine Frahm, Geburtsname von Sabine Christiansen (* 1957), deutsche Fernsehmoderatorin, Journalistin und Produzentin
 Sheila Frahm (* 1945), US-amerikanische Politikerin
 Thomas Frahm (* 1961), deutscher Schriftsteller, Verleger, Übersetzer und Journalist
 Waldemar Frahm (1902–1969), deutscher Schauspieler und Sänger 
 Walther K. J. E. Frahm (1884–1970), deutscher Kunstmaler
 Wilhelm Frahm-Pauli (1879–1960), deutscher Maler

Siehe auch:
 Fram